Итано:
 Итано — посёлок в Японии, в уезде Итано префектуры Токусима.
 Итано, Томоми — японский идол, певица, участница поп-группы AKB48.